Jan Nepomucen Potocki (1761-1815)
 Jan Nepomucen Eryk Potocki (?-po 1815)
 Jan Nepomucen Potocki (1867–1942)